Дискография Мэрайи Кэри смотри:

 Дискография альбомов Мэрайи Кэри
 Дискография синглов Мэрайи Кэри